Prampolini (Latina) – quartiere meridionale di Latina

 Barbara Prampolini – scrittrice italiana
 Camillo Prampolini – politico italiano
 Enrico Prampolini – pittore, scultore e scenografo italiano
 Giacomo Prampolini – scrittore, poeta e saggista italiano
 Giovanni Prampolini – imprenditore italiano
 Natale Prampolini – ingegnere italiano
 Giovanni Prampolini – ingegnere e dirigente d'azienda italiano
 Romeo Prampolini – gestore dell'omonima libreria-casa editrice